Distales Interphalangealgelenk (DIP) bezeichnet das
 Fingerendgelenk
 Zehenendgelenk